Натуральне число 1072
 1072 рік до нашої ери
 1072 рік нашої ери